Магомед Исмаилов:
 Исмаилов, Магомед Гасанович (род. 1986) — российский боец смешанного стиля
 Исмаилов, Магомед Искандерович (род. 1977) — российский кикбоксер и тайбоксер